Karo je lahko:

 Karo, priimek več znanih ljudi
 Karo, ena izmed barv pri igralnih kartah